Mike Skinner kan syfta på:
Mike Skinner (musiker), brittisk musiker.
Mike Skinner (racerförare), amerikansk racerförare.